Walworth ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Walworth (1903–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Franz Oliver von Jenison-Walworth (1787–1867), bayerischer Politiker und Diplomat
 Reuben H. Walworth (1788–1867), US-amerikanischer Politiker
 William Walworth († 1385), Bürgermeister von London

Geografisch:
 Walworth (Wisconsin), im Walworth County
 Walworth (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin
 Walworth County (South Dakota)
 Walworth County (Wisconsin)
 Walworth (London), Stadtteil im London Borough of Southwark

Walworth als Teil von Firmierungen:
 A. O. Walworth & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller